La Princesa María de Battenberg (15 de febrero de 1852 - 20 de junio de 1923) fue una princesa de Battenberg y, por matrimonio, condesa y después princesa de Erbach-Schönberg. Ella trabajó como escritora y traductora.

Primeros años 
María Carolina era la hija mayor y única mujer del príncipe Alejandro de Hesse-Darmstadt, fundador de la Casa de Battenberg y su esposa morganática, la condesa Julia de Hauke, hija del conde polaco conde Juan Mauricio de Hauke. Como resultado de un matrimonio morganático, María Carolina y sus hermanos fueron excluidos de la sucesión del Gran Ducado de Hesse-Darmstadt, siendo creados Príncipes de Battenberg, con el estilo de Alteza Serenísima (no Alteza Real). María fue concebida seis meses antes de que sus padres se casaran, así que ella siempre le decía a la gente que su cumpleaños era el 15 de julio y no en el mes de febrero.

María creció en un ambiente familiar saludable que fue destacado por sus parientes reales por su armonía y sencillez. El mayor de sus hermanos fue el distinguido Primer Lord del Mar británico, el príncipe Luis de Battenberg, padre de Luisa, reina de Suecia y de Luis Mountbatten, conde de Birmania; también fue el abuelo materno del príncipe Felipe, duque de Edimburgo. Su segundo hermano fue el príncipe Alejandro, que fue elegido príncipe de Bulgaria (equivalente a rey) en 1879. Su tercer hermano fue el príncipe Enrique, que se casó con la princesa Beatriz, hija menor de la reina Victoria, y fue el padre de Victoria Eugenia, reina de España. Su cuarto y último hermano menor fue el príncipe Francisco José, quien se casó con la princesa Ana de Montenegro, hija del rey Nicolás I de Montenegro, pero no tuvieron hijos. De esta manera, María estaba relacionada con una amplia franja de la realeza europea.

Maria fue madrina de su sobrina, la princesa Alicia de Battenberg, que sería madre del príncipe Felipe.

Trabajo de escritora y traductora 

María visitó a su hermano Alejandro a Bulgaria. Sus memorias de esa visita, Mi viaje a Bulgaria, fueron publicadas en 1884.

Tradujo las obras La Puerta del Paraíso y El Sueño de Pascua de Edith Jacob, y Un Viaje a Siberia de Kate Marsden. También publicó sus propias memorias, que desvelan su papel fundamental en la relación con su hijo Maximiliano (mentalmente inestable).

Matrimonio y descendencia 

La princesa se casó el 19 de abril de 1871 en Darmstadt, con el conde Gustavo Ernesto de Erbach-Schönberg (1840-1908), que fue elevado al rango de príncipe (alemán: Fürst) en 1903 debido a los lazos familiares con la Familia Real Británica y la Familia Imperial Rusa. Tuvieron cuatro hijos:

 Conde Alejandro (más tarde II Príncipe de Erbach-Schönberg) (1872-1944), se casó en 1900 con la princesa Isabel de Waldeck y Pyrmont, la cual era hermana de la reina Emma de los Países Bajos y de la duquesa Elena de Albany, nuera de la reina Victoria. Tuvieron descendencia.
 Conde Maximiliano (1878-1892), discapacitado mental. Murió joven y sin descendencia.
 Conde (más tarde Príncipe) Víctor (1880-1967), fue embajador de Alemania en Grecia (1936-1941). Se casó en 1909 con la condesa Isabel Széchenyi de Sárvár-Felsõvidék. Sin  descendencia. 
 Condesa (más tarde Princesa) María Isabel "Edda" (1883-1966), se casó en 1910 con el príncipe Guillermo de Stolberg-Wernigerode. Tuvieron descendencia.

Órdenes 

 Dama de la orden del León Dorado (, 26 de mayo de 1884)

Ancestros

Referencias

Bibliografía 
 Marie of Erbach-Schönberg: Memoirs of Princess Marie of Erbach-Schönberg, Princess of Battenberg, 1852–1923, nd V. 1958 ISBN 3-922781-75-6
 Marie von Erbach-Schönberg: Meine Reise nach Bulgarien im Jahre 1884, Heller, 1916 Marie of Erbach-Schoenberg: My trip to Bulgaria in 1884, Heller, 1916
 Sophie Pataky: Lexikon deutscher Frauen der Feder, Bd. 1. Sophie Pataky: Encyclopedia of German women of the pen, 1st Bd Berlín, 1898., S. 194. Berlín, 1898., P. 194

Casa de Battenberg
Casa de Erbach
Nacidos en Estrasburgo
Damas de la Orden del León dorado